Externenprüfung steht für:

 Abitur für Nichtschüler, eine Prüfung Erwachsener zur Erlangung der Hochschulreife 
 Berufliche Nachqualifizierung#Vorbereitungskurse zur Externenprüfung, eine Prüfung Erwachsener zur Erlangung eines Berufsabschlusses